L'appellation « douve du foie » peut désigner deux espèces de plathelminthes :
 La petite douve du foie (Dicrocoelium dendriticum), responsable de la cachexie aqueuse du mouton ou de la distomatose chez l'homme ;
 La grande douve du foie (Fasciola hepatica), responsable de la fasciolose.